Sergio Peña puede referirse a:

 Sergio Peña y Lillo, psiquiatra chileno;
 Sergio Peña Zelaya (1987 - ), futbolista hondureño; o
 Sergio Peña Flores (1995 - ), futbolista peruano.